Als Rapunzelturm werden verschiedene Bauwerke bezeichnet, die mit dem Handlungsort des Grimmschen Märchens Rapunzel assoziiert werden:

 Rapunzelturm, Vermessungsturm im Grunewald, Berlin
 Rapunzelturm, Gartenpavillon des Schlosses Amönau in Amönau (Wetter), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Rapunzelturm, andere Bezeichnung für Jüngkens Aussichtsturm in Artern/Unstrut, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Rapunzelturm, Aussichtsturm in Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rapunzelturm, andere Bezeichnung des Turms der Emichsburg (Ludwigsburg) in Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Rapunzelturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Trendelburg in Trendelburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Rapunzelturm, ein Turm in der Nähe des Südendes der Possenallee in Sondershausen, Thüringen
 Rapunzelturm, ein Turm im Landschaftspark Großkühnau

Siehe auch:
Rapunzel (Begriffsklärung)